Egem (Flandre-Orientale), un hameau dans la section Bambrugge de la ville Erpe-Mere dans la Flandre-Orientale
 Egem (Flandre-Occidentale), une section de la ville Pittem dans la Flandre-Occidentale